Die Open d’Orléans 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. September 2018 in Orléans stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 202 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Orléans